Se denomina con este nombre a distintas especies de dípteros que se alimentan bien de adultos o en su fase larvaria de distintos tipos de fruta.

Algunas de estas especies son:

 Mosca del olivo, Bactrocera oleae.
 Mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata.
 Mosca del vinagre o mosca de la fruta, Drosophila melanogaster.

También se denominan así a todas las especies de moscas de la familia

Tephritidae